Aristònides fou un escultor grec una de les obres del qual és esmentada per Plini el Vell que diu que era col·locada a Tebes al seu temps, i es tractava d'una estàtua de bronze i ferro d'Atames.

Referències 

Escultors de l'antiga Grècia